Geoffrey William Carr ( 1948 - ) é um botânico australiano. Em 1979, formou-se em ciências aplicadas na Latrobe University. Atualmente é diretor do Ecology Australia Pty Ltd.

Publicações
 . 1991. New taxa in Caladenia R.Br., Chiloglottis R.Br. and Gastrodia R.Br. (Orchidaceae) from south eastern Australia. Número 1 de Indigenous Flora and Fauna Association miscellaneous paper. Editor Indigenous Flora and Fauna Association, 25 pp. ISBN 0646032305
 -------------------------. 1984. Flora and fauna of the Coast Range Forest Block, East Gippsland, Victoria. Número 4 de Ecological survey report. Editor State Forests and Lands Service, 99 pp. ISBN	0724158898

Honrarias
Membro de
 Environmental Institute of Australia
 Ecological Society of Australia
 Invasive Species Council Inc. 
 Royal Society of Victoria
 International Weed Science Society
 Weed Science Society of Victoria
 Australian Native Plant Conservation Society
 Victorian Field Naturalists Club
 Australian Native Orchid Society
 Birds Australia
 New South Wales Zoological Society
 Australian Plants Society
 Pesquisador Associado Honorário, do Herbário Nacional de Vitória

Ligações externas 

 Uma imagen do autor

Botânicos da Austrália